Эшли Макколл Скотт (; род. 13 июля 1977 года) — американская киноактриса и фотомодель.

Жизнь и карьера 
Родилась 13 июля 1977 года в Метейри, штат Луизиана, и позже переехала в Чарлстон (Южная Каролина). 

Свою карьеру она начала в качестве модели, прежде чем дебютировать в незначительной роли в фильме 2001 года «Искусственный разум». Вскоре она получила регулярную роль в сериале «Тёмный ангел».

В 2002 году снялась в телесериале «Хищные птицы» в роли дочери Бэтмена и Женщины-кошки. Сериал был закрыт после одного сезона. С 2006 по 2008 год она снималась в роли Эмили Салливан, дочери Джона Проуза, мафиозного главаря, в сериале CBS «Иерихон». Шоу было закрыто после двух сезонов. На большом экране она появилась в фильмах «Снежный человек», «12 раундов», «Измена».

В последующие годы в основном снималась в телефильмах канала Lifetime. В 2014 году она получила одну из ролей в сериале Lifetime «Нереально».

Личная жизнь 
В 2004—2008 годах была замужем за продюсером Энтони Руленом.

С января 2010 года замужем во второй раз за музыкантом Стивом Хартом.У супругов есть две дочери —Эйда Белла Рэй Харт (род.06.01.2010) и Айла Вю Харт(род.03.08.2015).

Страдает от дислексии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США